Świętobor – imię
 Świętobor – książę pomorski z przełomu XI i XII wieku.
 Świętobor I – książę szczeciński panujący w latach 1372-1413
 Świętobor II – książę rugijski panujący w latach 1415-1432/1436